Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Tytułu mistrzowskiego nie broniła Ukrainka Hanna Melnyczenko.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 6075 pkt. (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2014 do 10 sierpnia 2015).

Wyniki

Bieg na 100 m przez płotki

Skok wzwyż

Pchnięcie kulą

Bieg na 200 metrów 
Wiatr:Bieg 1: +0,4 m/s, Bieg 2: −1,3 m/s, Bieg 3: +0,8 m/s, Bieg 4: +0,2 m/s.

Skok w dal

Rzut oszczepem

Bieg na 800 metrów

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Siedmiobój kobiet